Jakobité jsou:
 Syrská pravoslavná církev — autokefální orientální církev na Středním Východě založená Jakubem Baradaiem v 6. století
 Malankarská syrská pravoslavná církev — autokefální orientální církev v Indii
 Jakobité (hnutí) — politické hnutí podporující návrat Stuartovců na anglický a skotský trůn
 Jakobitské povstání — povstání během válek na Britských ostrovech mezi lety 1688 a 1746